

Geografia

Siria 
 Aleppo – città della Siria
 provincia di Aleppo – provincia della Siria

Stati Uniti, Pennsylvania 
Diversi comuni della Pennsylvania, negli Stati Uniti d'America:
 Aleppo –  township della Contea di Allegheny
 Aleppo –  township della Contea di Greene

Altro 
 Battaglia di Aleppo (2012 – in corso)